Республика Корея под управлением Пак Чон Хи принимала активное участие в войне во Вьетнаме. С 1964 по 1973 год Южная Корея направила более  солдат во Вьетнам. Все виды вооружённых сил Республики Корея участвовали в этой войне на стороне Соединённых Штатов Америки: (сухопутные войска, морская пехота, военно-морской флот и военно-воздушные силы). Численность войск Республики Кореи во Вьетнаме была намного больше, чем у Австралии и Новой Зеландии. Командовал контингентом генерал-лейтенант вооружённых сил Республики Корея Чхэ Мён Син.

История 
Ещё в начале 1954 года президент Южной Кореи Ли Сын Ман предложил направить войска во Вьетнам, но его предложение было отклонено Госдепартаментом США. Спустя 10 лет первые южнокорейские граждане прибыли во Вьетнам в качестве некомбатантов: десять инструкторов тхэквондо, тридцать четыре офицера и девяносто шесть армейских медиков. Первые южнокорейские военнослужащие прибыли во Вьетнам в 1964 году, а первые крупные боевые подразделения — осенью 1965 года. Правительство Южной Кореи согласилось на отправку войск с условием, что США возьмут на себя их тыловое обеспечение и содержание, а также обеспечат современным оружием. Всего в Южный Вьетнам было переброшено две дивизии и одна бригада, которые составили самый крупный иностранный воинский контингент в стране после американского — более  человек личного состава за весь период пребывания. Южнокорейские солдаты хорошо зарекомендовали себя в бою, однако получили мрачную репутацию среди вьетнамцев из-за жестокости по отношению к мирному населению. Министерство культуры и коммуникаций Вьетнама считает, что южнокорейские солдаты убили порядка  военнослужащих Вьетнамской народной армии и 5000 гражданских лиц. Южнокорейские войска неоднократно обвинялись в военных преступлениях и оставили во Вьетнаме тысячи детей от вьетнамских женщин после вывода контингента. Республика Корея потеряла порядка 3800 солдат убитыми на этой войне.

В 2001 году президент Республики Корея Ким Дэ Чжун выразил соболезнования вьетнамскому народу за действия корейских военнослужащих во время войны.

Примечания 

Война во Вьетнаме
Вооружённые силы Республики Корея